A120 ou A.120 peut faire référence à plusieurs choses.

 Autoroute A120, une future autoroute française ;
 Fiat-Ansaldo A.120, un avion de reconnaissance italien ;
 Van Hool A120, un autobus belge.